Малхо́тра () — индийская пенджабская фамилия. Известные носители:
 Малхотра, Аджай (род. 1953) — индийский дипломат, посол Индии в России (2011—2013).
 Малхотра, Мэнни (род. 1980) — канадский хоккеист, форвард клуба «Монреаль Канадиенс».
 Малхотра, Сидхартх (род. 1985) — индийский актёр.
 Малхотра, Сима (род. 1972) — британский политик индийского происхождения.